Ainu kan syfta på:

 Ainu – ursprungsbefolkning i norra Japan
 Ainu (språk) – Ainufolkets språk
 Ainu – en japansk hundras, se Hokkaido (hundras)